Kebele (Sânişor) – erdélyi község
 Kebele – patak Zala megyében
 Kebele (Kobilje) – muravidéki község